IAV est un sigle qui peut désigner :
 Institut d'arts visuels d'Orléans, une école supérieure d’art et de design d’Orléans en France ;
 ingénieur avant vente ;
 Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, une école de formation d'ingénieurs agronomes et de docteurs vétérinaires au Maroc ;
 Institution d'aménagement de la Vilaine, un organisme public chargé de la gestion de la politique de l'eau dans le bassin de la Vilaine ;
 IAV (où IAV signifie Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr), une société d'ingénierie automobile allemande.

Homonymie d'acronyme